Der O1 Properties Ladies Cup 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Chimki. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 30. April bis 5. Mai 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Chimki